de Engelse term voor een soort graslandhabitat, meer bepaald een vochtig stuk grasland dat als hooiland gebruikt wordt (made), maar ook allerlei soorten natuurlijke graslanden

Plaatsen 
 Meadows (Canada), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Meadow (Texas), een dorp in de Amerikaanse staat Texas
 Meadow (Utah), een dorp in de Amerikaanse staat Utah
 Meadows (Zuid-Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië

Personen 
Familienaam
 Audrey Meadows (1922-1996), Amerikaans actrice
 Dennis Meadows (1942), Amerikaans systeemwetenschapper
 Donella Meadows (1941-2001), Amerikaans milieuwetenschapster
 Jayne Meadows (1919), Amerikaans actrice
 Jenny Meadows (1981), Brits atlete
 Roy Meadow (1933), Brits professor in de kindergeneeskunde
 Shane Meadows (1972), Brits filmregisseur en scenarist

Voornaam
 Meadow Sisto (1972), Amerikaans actrice
 Meadow Soprano, personage uit The Sopranos

Zie ook 
 L'Anse aux Meadows, een Vikingnederzetting op het noordelijkste puntje van Newfoundland